

Geografia 
 Parola – città finlandese nel comune di Hattula
 Parola – frazione dei comuni di Fontanellato, Fidenza e Noceto in provincia di Parma, Italia
 Parola – torrente che scorre nella provincia di Parma, Italia
 Parola – città dell'India di  abitanti dello stato del Maharashtra

Informatica 
 Parola – termine che identifica la dimensione nativa dei dati usati da un computer
 Parola – in teoria dei linguaggi di programmazione, è un sinonimo di stringa

Musica 
 Parola – singolo di Giaime del 2020

Persone 
 Andrea Parola (1979) – ex calciatore italiano
 Carlo Parola (1921-2000) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Domenico Parola (1945-1998) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Filippo Parola (1925-1987) – calciatore italiano
 Giovanni Parola (1922-2005) – storico, scrittore, insegnante, dirigente scolastico e partigiano italiano
 Vittorio Parola (1935-2018)  – politico italiano

Altro 
 Parola – in morfologia, l'espressione orale di un concetto